Кольбек () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1923–2008) — мексиканский дипломат, посол Мексики в СССР (1982).
  (род. 1944) — французский легкоатлет.
 Кольбек, Фридрих (1860—1943) — немецкий минералог.
  (род. 1991) — датская актриса.

Другое 
 кольбекит — минерал (Sc[PO4]·2H2O (Sc2O3 до 39,2 %), названный в честь Фридриха Кольбека.